Övre Lilltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Övre Lilltjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun, 
Övre Lilltjärnen, Lappland, sjö i Storumans kommun,

Se även
Lilltjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn